John Dirks – fumettista e scultore statunitense
 Reentko Dirks – chitarrista, percussionista e compositore tedesco
 Rudolph Dirks – fumettista statunitense
 Samantha Dirks – velocista beliziana